Soester Programm steht für:
 Soester Programm (Zentrum), das für die Gründung der Zentrumspartei maßgebliche Parteiprogramm von 1870 
 Soester Programm zur Sucht- und Drogenprävention/Gesundheitsförderung, ein vom Nordrhein-Westfälischen Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (LIS) entwickeltes Programm für Schulen